Zolnay Vilmos (1890–1984) nyelvész
 Zolnay Vilmos (1913–1983) író, kritikus, dramaturg

Hasonló névvel 

 Zsolnay Vilmos (1828–1900) keramikusművész, nagyiparos.